Goesinojemeer (Nova Zembla), op het schiereiland Goesinoje Zemlja
 Goesinojemeer (Transbaikal), in zuidelijk Boerjatië